

Patronyme 

 Alan Gelfand (1963- ), skater américain, inventeur de la figure du ollie
 Boris Gelfand (- ), joueur d’échecs israélien
 Israel Gelfand (1913-2009), mathématicien russe
 James Gelfand, pianiste de jazz et compositeur canadien
 Vladimir Gelfand (-), militaire russe, auteur de journaux intimes.